Orientales, la Patria o la Tumba! () — державний гімн Уругваю.

Є найдовшим державним гімном — його повне виконання займає близько п'яти хвилин. Звичайно виконуються тільки два перших його куплети. Текст гімну писав , який написав і гімн Парагваю. Текст був офіційно прийнятий як державний гімн 8 липня 1833 р. Музику написали Франсіско Хосе Дебалі та Фернандо Кіхано, приблизно на основі музичної теми з опери Донізетті. Вперше ця музика була виконана 19 липня 1845 р., і 25 липня 1848 р. вона була офіційно прийнята як державний гімн.

Через 90 років, 20 травня 1938 р., в гімн було внесено зміни, запропоновані Херардо Ґрассо та Беноне Калькавекк'єю.

Текст (іспанською мовою) 
 Orientales la Patria o la Tumba!
 Libertad o con gloria morir!
 Es el voto que el alma pronuncia,
 Y que heroicos sabremos cumplir!

 Libertad, libertad Orientales!
 Ese grito a la Patria salvó
 Que a sus bravos en fieras batallas
 De entusiasmo sublime inflamó.
 De este don sacrosanto la gloria
 Merecimos tiranos temblad!
 Libertad en la lid clamaremos,
 Y muriendo, también libertad!

 Dominado la Iberia dos mundos
 Ostentaba sus altivo poder,
 Y a sus plantas cautivo yacía
 El Oriente sin nombre ni ser;
 Mas, repente sus hierros trozando
 Ante el dogma que Mayo inspiró,
 Entre libres, déspotas fieros,
 Un abismo sin puente se vió.

 Su trozada cadena por armas,
 Por escudo su pecho en la lid,
 De su arrojo soberbio temblaron
 Los feudales campeones del Cid:
 En los valles, montañas y selvas
 Se acometen con muda altivez,
 Retumbando con fiero estampido
 Las cavernas y el cielo a la vez.

 El estruendo que en torno resuena
 De Atahualpa la tumba se abrió,
 Y batiendo sañudo las palmas
 Su esqueleto, venganza! gritó:
 Los patriotas el eco grandioso
 Se electrizan en fuego marcial,
 Y en su enseña más vivo relumbra
 De los Incas el Dios inmortal.

 Largo tiempo, con varia fortuna,
 Batallaron liberto, y señor,
 Disputando la tierra sangrienta
 Palmo a palmo con ciego furor.
 La justicia, por último, vence
 Domeñando las iras de un Rey;
 Y ante el mundo la Patria indomable
 Inaugura su enseña, y su rey.

 Orientales, mirad la bandera,
 De heroísmo fulgente crisol;
 Nuestras lanzas defienden su brillo,
 Nadie insulte la imagen del sol!
 De los fueros civiles el goce
 Sostengamos; y el código fiel
 Veneremos inmune y glorioso
 Como el arca sagrada Israel.

 Porque fuese más alta tu gloria,
 Y brillasen tu precio y poder,
 Tres diademas, ho Patria, se vieron
 Tu dominio gozar, y perder.
 Libertad, libertad adorada,
 Mucho cuestas tesoro sin par!
 Pero valen tus goces divinos
 Esa sangre que riega tu altar

 Si a los pueblos un bárbaro agita,
 Removiendo su extinto furor,
 Fratricida discordia evitemos,
 Diez mil tumbas recuerdan su horror!
 Tempestades el Cielo fulmina,
 maldiciones desciendan sobre él,
 Y los libres adoren triunfante
 de las leyes el rico joyel.

 De laureles ornada brillando
 La Amazona soberbia del Sud,
 En su escudo de bronce reflejan
 Fortaleza, justicia y virtud.
 Ni enemigos le humillan la frente,
 Ni opresores le imponen el pie:
 Que en angustias selló su constancia
 Y en bautismo de sangre su fé.

 Festejando la gloria, y el día
 De la nueva República el Sol,
 Con vislumbres de púrpura y oro,
 Engalana su hermoso arrebol.
 Del Olimpo la bóveda augusta
 Resplandece, y un ser divinal
 Con estrellas escribe en los cielos,
 Dulce Patria, tu nombre inmortal.

 De las leyes el Numen juremos
 Igualdad, patriotismo y unión,
 Inmolando en sus aras divinas
 Ciegos odios, y negra ambición.
 Y hallarán los que fieros insulten
 La grandeza del Pueblo Oriental,
 Si enemigos, la lanza de Marte
 Si tiranos, de Bruto el puñal

Див. також 
 Герб Уругваю
 Прапор Уругваю

Національні символи Уругваю
Уругвай
Уругвай
Музика Уругваю